«Балашиха» — російський клуб з хокею з м'ячем з міста Балашиха

Балашиха — місто, центр міського округу, Московська область
 Балашиха — залізнична станція